L'Aeroporto di Kökşetaw, o in base a diverse traslitterazioni di Kökšetau e di Kokshetau (kazako: Halyqaralyq Kókshetaý Áýejaıy)  è un aeroporto kazako situato a 12,5 chilometri a est-nord-est della città di Kökşetaw nella Regione di Aqmola, nell'estremo nord del Paese.

La struttura è dotata di una pista di asfalto lunga , l'altitudine è di 274 m, l'orientamento della pista è RWY 2-20. L'aeroporto è aperto al traffico commerciale.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 AIP Kazakhstan UACK — Kokshetau/Кокшетау da goszakup.ans.kz.
Аэропорт Kokshetau (Кокшетау) da airspot.ru URL consultato il 5-04-2013.
Pilot information for Kokshetau Airport da ourairports.com

Kökşetaw